Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1961. godinu je osvojio Mornar iz Splita.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: "Jadran-Koteks : '20 - '90", Split, 1990.

1961.